

Calcio 
Superliga 2020-2021 – torneo di calcio, in Serbia
 Superliga 2020-2021 – torneo di calcio, in Slovacchia

Calcio a 5 

 Superliga 2020-2021 – torneo di calcio a 5, in Russia

Pallavolo femminile 

 Superliga 2020-2021 – torneo di pallavolo femminile croato